Cogne – comune italiano della Valle d'Aosta
 Cogne – azienda siderurgica di Aosta
 Val di Cogne – valle della Valle d'Aosta
 Delitto di Cogne – caso di omicidio avvenuto il 30 gennaio 2002 nei dintorni di Cogne